Tabacal bezeichnet folgende geographischen Orte in Bolivien:

 Tabacal (Azurduy), Ortschaft im Municipio Azurduy, Departamento Chuquisaca
 Tabacal (La Paz), Ortschaft im Municipio Coripata,  Departamento La Paz